Province du Ganzourgou är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Plateau-Central, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Province du Ganzourgou är platt.

Följande samhällen finns i Province du Ganzourgou:

 Zorgho
 Mogtédo
 Kougri
 Boudri
 Tanama

Omgivningarna runt Province du Ganzourgou är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Province du Ganzourgou är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Plateau-Central